Ordine al merito civile (Орденът „За гражданска заслуга“) – onorificenza bulgara
 Ordine al merito civile (Ordre du Mérite Civil) – onorificenza francese
 Ordine al merito civile – onorificenza siriana
 Ordine al merito civile (Orden del Mérito Civil) – onorificenza spagnola
 Ordine al merito civile (국민훈장國民勳章) – onorificenza sudcoreana
 Ordine al merito civile di Savoia – onorificenza del Regno d'Italia
 Ordine al merito civile e militare di San Marino – onorificenza sammarinese
 Ordine del merito civile e militare – ordine cavalleresco